Bonnières ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:
Bonnières (Oise), Gemeinde im Département Oise
Bonnières (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais

mit Namenszusatz:
Bonnières-sur-Seine, Gemeinde im Département Yvelines
Kanton Bonnières-sur-Seine im Département Yvelines

Bonnières ist der Familienname von:
 Adrien-Louis de Bonnières (1735–1806), französischer Botschafter
 Robert de Bonnières (1850–1905), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Bonnière